В чемпионате СССР среди команд мастеров второй лиги 1978 года приняли участие 139 коллективов, которые были разделены на шесть зон.

Во второй зоне выступали 22 команды с Украины и один коллектив представлял Молдавскую ССР. В рамках первенства определялся чемпион Украинской ССР, которым по итогам первенства стал харьковский «Металлист».

Итоги первенства 
Турнир проводился с 2 апреля по 28 октября. Всего было сыграно 506 матчей, в которых забито 1036 голов (в среднем 2,04 за игру). Обладателем приза «Рубиновый кубок», учреждённого газетой «Молодь України» для самой результативной команды, стал СКА (Киев).

Турнирная таблица

Матчи

Лучшие бомбардиры

Примечания

Литература 
 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.

Ссылки 
 1978. Вторая лига. 2 зона
 1978 год. 41-й чемпионат СССР. Вторая лига, 2 зона

Спорт на Украине в 1978 году
Чемпионат СССР по футболу 1978
Чемпионат УССР по футболу